Женский Чемпионат Белоруссии по футболу проводится с 1992 года. Наиболее титулованный клуб в Белоруссии — бобруйская «Бобруйчанка» (12 чемпионских титулов).

Участники сезона 2021 года

Чемпионы

Всего

Сезоны

Сезон 1992 

Первый Чемпионат в истории независимой Белоруссии проходил в 1992 году. В нём участвовали пять команд, в том числе вице-чемпион СССР 1991 года «Надежда» (Могилёв) — победитель, «Нива» (Гродно) — второе место, «Трикотажница»-Бобруйск — третье место, «Электроника» (Минск) и «Гомельчанка» (Гомель). Одновременно с Чемпионатом проходили игры первого кубка Белоруссии.

Сезон 1993 

Второй Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин проходил в течение 1993 года. В нём принимали участие семь команд, сыгравшие в течение года по две игры с каждым из соперников.

Сезон 1994 

В третьем чемпионате Белоруссии по футболу среди женщин участвовали шесть команд. Чемпионат состоял из двух стадий: регулярного чемпионата и плей-офф, в котором продолжали участие четыре сильнейшие команды.

Плей-офф (с учётом очков, набранных в регулярном чемпионате):

Сезон 1995 

В четвёртом чемпионате Белоруссии по футболу среди женщин участвовали семь команд. Чемпионат проходил в два этапа: вначале все команды соревновались друг с другом, во второй части чемпионата четыре команды, набравшие наибольшее число очков, провели по шесть матчей друг с другом для определения победителя чемпионата.

¹ — учитывались очки, набранные только на стадии плей-офф.

Кроме перечисленных в таблице в чемпионате также принимали участие команды «Электроника» (Минск), «Славянка» (Бобруйск) и «Юность» (Могилёвская область).

Сезон 1996 

В турнире принимали участие семь команд: «Жемчужина» (Брест), «Виктория» (Брест), «Надежда» (Могилёв), Белкар (бывший клуб «Трикотажница»), Славянка (Бобруйск), «Университет» («Университет-95», Витебск) и «Электроника» («Электроника-Элинта», Минск).

Сезон 1997 
В сезоне 1997 года участвовали 8 команд — «Белкард» (после перерыва), «Бобруйчанка», «Виктория», «Жемчужина», «Надежда», «Славянка», «Университет» и «Электроника».

Сезон 1998 
Чемпионат был организован Ассоциацией женского футбола. В чемпионате участвовали восемь команд: Бобруйчанка (Бобруйск), Жемчужина (Брест), Университет-95 (Витебск), Белкард (Гродно), Электроника (Минск), Виктория-Белкард (Гродно), Славянка (Бобруйск). К участникам 1997 года добавилась команда Виктоия-Белкард. В протоколе матча Надежда-Спартак (Могилёв) — Виктория-Белкард (Гродно) (4:3) не указаны минуты, когда были забиты голы.

Сезон 1999 
Женский чемпионат 1999 года проводился в 2 круга. Организатором проведения была Белорусская ассоциация женского футбола (БАЖФ). Команда «Бобруйчанка» одержала победы над командами «Интер-БГУ» (13:0), «Жемчужина» Брест (3:1) и «Белкард» (5:0). После игры в Бресте «Бобруйчанка» стала досрочно чемпионом Белоруссии. Из-за совпадения игр Бобруйчанки, базовой команды для национальной сборной в тот момент, пять матчей было перенесено, причём часть матчей так и не сыграли, но техническое поражение не повлияло на итог чемпионата.

Итоговая таблица чемпионата Республики Беларусь по женскому футболу за 1999 год:

Сезон 2001 
В сезоне 2001 года участвовали восемь команд: «Славянка» (Бобруйск), Бобруйчанка, «Жемчужина» (Брест), «Надежда» (Могилёв), «Текстильщик» (Орша), «Университет-95» (Витебск), «Белкард» (Гродно) и «Интер» (Минск). Первый круг из 7 туров проходил с 8 мая по 27 июня.

Сезон 2002 
В 2002 году в Чемпионате Белоруссии по футболу среди женщин участвовали шесть команд. Главный судья первенства — Георгий Гоман. Победительницей чемпионата стала команда «Бобруйчанка». Награждение состоялось 9 января 2003 года в футбольном манеже в Минске. Лучшая футболистка года — Марина Лученок. Второе место в чемпионате заняла Надежда (Могилёв), третье — Университет-95 (Витебск).

Сезон 2003 

В сезоне 2003 года участвовали семь команд. Команда «Жемчужина» (Брест) отказалась от участия в Чемпионате.

Источник:

Сезон 2004 

В сезоне 2004 года Чемпионата участвовали 8 команд. Они сыграли по два матча друг с другом.

Победителем Чемпионата стал женский футбольный клуб Университет-Двина из Витебска, набрав по результатам 13 тура достаточное количество очков.

Сезон 2005 

В сезоне 2005 года участвовали 7 команд. Проводился регулярный чемпионат, без стадии плей-офф. Второй раз под ряд чемпионом страны стала команда Университет-Двина, набрав после матча с Боруйчанкой недостижимые для преследователя 27 очков.

В финале Кубка Белоруссии команда Университет обыграла Жемчужину со счетом 6:0.

Сезон 2006 

В 2006 году в Чемпионате Белорусси по футболу среди женщин принимали участие восемь команд. Чемпионат проходил в одну стадию — по две игры между каждыми двумя командами (без стадии плей-офф).

Сезон 2007 

В сезоне 2007 года Чемпионата Белоруссии по футболу среди женщин принимали участие девять команд. Они играли по две команды с 21 апреля по 31 августа 2007 года.

С 3 сентября по 20 октября прошел второй этап чемпионата — плей-офф, в котором четыре сильнейшие команды сыграли по два матча друг с другом. В результате игр плей-офф победителем Чемпионата Белоруссии среди женщин сезона 2007 года стал женский футбольный клуб Университет (Витебск).

Сезон 2008 

В турнире участвовали восемь команд. Регулярный чемпионат проводился с 12 мая по 31 августа 2008 года. С 13 сентября по 25 октября 2008 года четыре команды, набравшие в чемпионате наибольшее число очков, провели по шесть игр между собой. Четыре оставшиеся команды перешли в «зону выбывания» и также с 11 сентября по 1 ноября 2008 года провели по 6 матчей друг с другом.

Сезон 2016 

Чемпионат 2016 года проходил в две стадии: регулярный чемпионат и плей-офф. В турнире участвовали семь команд.

На стадии плей-офф соревновались четыре команды, занявшие верхние места в таблице чемпионата:

Сезон 2017 
 Основная статья: Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин 2017

Примечания

Ссылки 
 
 Чемпионат Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиги 2018 Ассоциация «Белорусская федерация футбола»